Saint-Ghislain (Picardisch: Sint-Guilin) is een stad in de provincie Henegouwen in België. De stad telt zo'n 23.000 inwoners. Het ligt in de Borinage, een oude industrieregio ten zuidwesten van Bergen.

Geschiedenis 
De stad Saint-Ghislain ontstond rond abdij van Saint-Ghislain en haar geschiedenis zou tot in de 18e eeuw verbonden zijn met deze abdij.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1976: RW (3,02%), UDP (2,24%) / 1982: AP (2,21%), SGD (2,81%), UDRT (1,2%) / 1994: IC (3,96%) / 2012: FDF (2,13%), N-AF (3,18%) / 2018: Parti Populaire (4,09%)De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Geboren in Saint-Ghislain 
 Johannes Ockeghem ( 1410-1497), componist en zanger
 Lucien-Marie Harmegnies (1892-1942), volksvertegenwoordiger
 Andrée Scufflaire (1922–2014), rijksarchivaris en historica
 Elise Vanderelst (1998), atlete

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Saint-Ghislain

Externe links 
Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen